Aquila Romanus – rzymski retor i gramatyk
 Romanus – papież w 897 r.
 Romanus – biskup kruszwicki, zmarł w 1097 roku